

Patronymes 

 Michael Dees (1941- ), chanteur de jazz et acteur américain ;
 Rick Dees (1950), acteur et disc jockey américain ;
 Tony Dees (1963- ), athlète américain.

Autre 
 DEES : diplôme européen d'études supérieures ;
 DEES : Documents pour l'enseignement économique et social, ancien nom de la revue Idées.